Schulmeister bezeichnet:

 einen historischen Beruf, siehe Schulmeister

Schulmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Schulmeister (1925–2017), deutscher Politiker (SED)
 Karl Ludwig Schulmeister (1770–1853), deutsch-französischer Spion 
 Otto Schulmeister (1916–2001), österreichischer Journalist und Chefredakteur
 Paul Schulmeister (1942–2011), österreichischer Journalist
 Rolf Schulmeister (* 1943), deutscher Pädagoge
 Stephan Schulmeister (* 1947), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Vojtěch Schulmeister (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Willibald Schulmeister (1851–1909), österreichischer Landschaftsmaler, Illustrator, Kupferstecher und Lehrer